Carlos López Hernández – vescovo cattolico spagnolo
 Israel López Hernandez – ex calciatore messicano
 Julio López Hernández – scultore spagnolo
 Óscar López Hernández – ex calciatore spagnolo